Пенчнев () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Поддембицкий повят, Лодзинское воеводство. Население — 3733 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борки-Дружбиньске
 Бродня
 Бродня-Колёня
 Бжег
 Дружбин
 Дыбув
 Фердынандув
 Ядвихна
 Крачинки
 Ксенже-Млыны
 Ксенжа-Вулька
 Люболя
 Осовец
 Пенчнев
 Попув
 Пшивидз
 Рудники
 Седлёнткув
 Воля-Помянова
 Загурки
 Лышковице

Соседние гмины 
 Гмина Добра
 Гмина Поддембице
 Гмина Варта
 Гмина Задзим

Ссылки 

Гмины Лодзинского воеводства